Аурелио:

 Аурелио (ок. 740—774) — король Астурии с 768 года.
 Аурелио, Мехмет — бразильский футболист, принявший турецкое гражданство и имя Мехме́т.

См. также 
 Аврелия
 Аурел, Марко